Barnikol ist der Familienname folgender Personen:

  Hermann Barnikol (1890–1952), deutscher evangelischer Pfarrer
  Ernst Barnikol (1892–1968), deutscher evangelischer Theologe
  Horst-Martin Barnikol (1934–2022), deutscher evangelischer Theologe